El Príncipe Federico Augsuto de Anhalt-Zerbst (8 de agosto de 1734, Alt Stettin - 3 de marzo de 1793, Luxemburgo) fue un príncipe alemán de la Casa de Ascania y el último gobernante del Principado de Anhalt-Zerbst.

Era el segundo hijo, y único sobreviviente, del Príncipe Cristián Augusto de Anhalt-Zerbst (desde 1742 de todo Anhalt-Zerbst) y su esposa Juana Isabel, hija de Cristián Augusto de Holstein-Gottorp, Príncipe de Eutin, y era un hermano más joven de Catalina la Grande de Rusia.

Biografía 
Federico Augusto sucedió a su padre en Anhalt-Zerbst en 1747, a la edad de trece años. Su madre, la Princesa Viuda Juana Isabel, actuó de regente en su nombre hasta 1752.

Fue uno de los soberanos que apoyó a los británicos en la Guerra de Independencia Americana con soldados. Por esto, recibió una substanciosa compensación monetaria.

En 1776 concedió tolerancia religiosa en sus territorios.

Debido a una disputa con el reino de Prusia, fue forzado a huir al exilio en Basilea y más tarde a Luxemburgo, donde murió.

Matrimonio y sucesión 

En Zerbst el 17 de noviembre de 1753 Federico Augusto contrajo matrimonio por primera vez con Carolina (Kassel, 10 de mayo de 1732 - Zerbst, 22 de mayo de 1759), hija del Príncipe Maximiliano de Hesse-Kassel y nieta del Landgrave Carlos I de Hesse-Kassel. El matrimonio no tuvo hijos.

En Ballenstedt el 27 de mayo de 1764 Federico Augusto contrajo matrimonio por segunda vez con Federica Augusta Sofía (Ballenstedt, 28 de agosto de 1744 - Coswig, 12 de abril de 1827), hija del Príncipe Víctor Federico de Anhalt-Bernburg. Como su primer matrimonio, esta unión no tuvo hijos.

A su muerte la línea de Anhalt-Zerbst quedó extinta y la sucesión del principado fue disputada entre las otras ramas de Anhalt-Bernburg, Anhalt-Köthen y Anhalt-Dessau; finalmente, en 1796 Anhalt-Zerbst fue dividido y cesó de existir.

El dominio de Jever (que fue anexado a Zerbst por el matrimonio del Príncipe Rodolfo con Magdalena de Oldenburgo, heredera de ese territorio) era gobernado por una ley semi-sálica; por este motivo, fue dado a la emperatriz Catalina II de Rusia, nacida Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst y único hermano superviviente de Federico Augusto.

Ancestros

Enlaces externos 
 

Príncipes de Anhalt-Zerbst del siglo XVIII (casa de Ascania)
Generales del Sacro Imperio Romano Germánico
Nacidos en Szczecin
Fallecidos en Luxemburgo (ciudad)